Franzén är ett svenskt efternamn, som kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Franzén 6 032
 Fransén 553
 Frantzén 53
Tillsammans blir detta 6 638 personer.

Personer med efternamnet Franzén eller med varianter av detta namn
Anders Franzén, flera personer 
Anders Franzén (1918–1993), marintekniker och sjöhistorisk forskare, lokaliserade regalskeppet Vasa
Anders Franzén (läkare) (1878–1937), barnmorskelärare, sjukhusdirektör
Anders Franzén (operachef) (född 1949), musiker och musikadministratör
Ann-Charlotte Franzén (född 1963), skådespelare 
Anne Marie Franzén (1914–1975), etnolog och textilforskare
August Franzén (1863–1938), porträttmålare
Bengt Franzén (1914–1969), tonsättare och musikpedagog
 Birger Franzén (1917–2006), poet, naturfotograf och föreläsare
Bjørn Franzén (född 1945), dansk jazzbasist
Björn Frantzén (född 1977), kock
 Carin Franzén (född 1962), litteraturvetare och översättare, professor
Christoffer Franzén (född 1988), filmkompositör, musiker och producent
Daniel Franzén (född 1972), inredningsarkitekt och möbeldesigner
Diza Dahlström Franzén (född 1989), skådespelare
 Elias Frantzen (aktiv 1766), dansk porslinsmålare
 Elisabet Franzén (född 1941), politiker, miljöpartist
Ellinor Franzén (född 1978), sångerska
Frans Michael Franzén (1772–1847), skald, psalmdiktare och biskop
 Gustaf Franzén, flera personer
Gustaf Franzén (ishockeyspelare) (född 1996), ishockeyspelare
Gustaf Franzén (konstnär) (1885–1922), konstnär, målare och tecknare
Göran Franzén (1938–2021), ingenjör
Gösta Franzén (1906–2002), språkforskare och professor i skandinaviska språk i Chicago
Hans Franzén (1940–2019), ingenjör och företagsledare (OEM)
Harry Franzén (född 1935), ICA-handlare och lokalpolitiker
Hawkey Franzén (född 1946), sångare och låtskrivare
Helena Franzén, dansare och koreograf 
Helge Franzén (1913–2008), konstnar
Henning Fransén (1890–1962), direktör och regeringsråd
Henrik Frantzen (död 1781 eller 1782), dansk porslinsmålare
Henrik Franzén (född 1961), sångare, poet och textförfattare
 Ingemar Franzén (1927–1985), tyngdlyftare
Ivar Franzén (1932–2004), politiker, centerpartist
Jan-Olof Franzén (1935–2018), politiker, moderat
Johan Franzén (född 1979), ishockeyspelare
John E. Franzén (1942–2022), målare och grafiker
Jonathan Franzen (född 1959), amerikansk romanförfattare och essäist
Jöns Franzén (1856–1935), pedagog och ämbetsman
 Jørgen Frantzen (född 1935), dansk roddare
Karin Fransén (1892–1958), skolkökslärarinna och kokboksförfattare
Karl Franzén (1883–1941), läroverksadjunkt och politiker, socialdemokrat
Karl-Erik Franzén (1919–2004), kortdistanslöpare
Lars Franzén (född 1947), militär
Lars-Olof Franzén (1936–2009), författare och kritiker
Majvor Franzén (född 1938), frimärksgravör
Mathias Franzén (född 1975), handbollsspelare
Mathias Franzén (ishockeyspelare) (född 1992)
Matias Franzén (1854–1930), läkare
Mia Franzén (född 1971), politiker, folkpartist
Mikael Franzén (född 1971), handbollsspelare och tränare
Natanael Fransén (1882–1949), psalmforskare och präst
Nils Franzén (1910–1985), lantbrukare och politiker, centerpartist
Nils-Olof Franzén (1916–1997), litteraturvetare, författare och radioman
 Ole Frantsen (född 1944), folkmusiker
 Olle Franzén, flera personer
Olle Franzén (industriman) (1924–2008), ingenjör och industriman
Olle Franzén (skolledare) (1916–2012), idéhistoriker och skolledare
Olov Franzén (född 1946), tonsättare och cellist
Oscar Franzén (1913–1995), metallarbetare och politiker, socialdemokrat
Oskar Franzén (bokförläggare) (1890–1974), bokförläggare
Oskar Franzén (född 1968), musiker och skådespelare
Peter Franzén (född 1971), finländsk skådespelare
 Ragnhild Franzén-Ander (1891–1944), textilkonstnär
Rikard Franzén (född 1968), ishockeyspelare
Sixten Franzén (1919–2008), läkare och cancerforskare
Thomas Franzén (född 1945), ekonom och vice riksbankchef
Tomas Franzén (född 1962), ingenjör och företagsledare
Tommy Franzén (1938–2004), politiker, vänsterpartist
Torkel Franzén (1950–2006), filosof, logiker och matematiker
Vivianne Franzén (född 1943), damfrisör och politiker, nydemokrat
 Åke Franzén, flera personer
 Åke Franzén (konstnär) (född 1952), konstnär och tecknare
 Åke Franzén (zoolog) (född 1925), professor i evertebratzoologi vid Naturhistoriska riksmuseet

Källor

Svenska efternamn